Enòmau (fill d'Ares), personatge de la mitologia grega
 Enòmau (gladiador), gladiador gal company d'Espàrtac
 Enòmau de Gàdara, filòsof cínic grec
 Enòmau (poeta), poeta epigramàtic grec